Artin Jelow — cidade do Afeganistão
 Emil Artin — matemático austríaco

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos